Đorđe Jovanović je lahko:
 Đorđe Jovanović (kipar)
 Đorđe Jovanović (pisatelj)
 Đorđe Jovanović (general)